Hillesheim (Eifel), een plaats in het Duitse district Vulkaneifel, Rijnland-Palts
Hillesheim (Rheinhessen), een plaats in het Duitse district Mainz-Bingen, Rijnland-Palts
Verbandsgemeinde Hillesheim, een Verbandsgemeinde in Rijnland-Palts